Orhei este un nume propriu, care se poate referi la una din următoarele:

 Orhei, oraș din Republica Moldova, sediul raionului Orhei.
Cetatea Orhei, veche cetate moldoveană, distrusă în secolul al XIX-lea.

Unități administrative
Ținutul Orhei, (1818–1917), unitate administrativ-teritorială din gubernia Basarabia.
Județul Orhei (1918–1938, 1941–1944), unitate administrativă de ordinul întâi din Regatul României.
Județul Orhei, (1998–2003), județ al Republicii Moldova.
Raionul Orhei (1940–1941, 1944–1949, 1953–1998, 2003–), unul din cele 32 de raioane ale Republicii Moldova.

Alte sensuri
Orheiul Vechi
Parcul Național Orhei

Nume proprii